Кирда — топоним.
 Кирда — башенный комплекс в Галанчожском районе Чечни.
 Кирда — посёлок городского типа в Янгиюльском районе Ташкентской области (Узбекистан).